paraula àrab que vol dir ‘les Illes’, és el plural de Djazira (que vol dir ‘illa’):
 Al-Djazair, illots de la costa nord-oest de la badia d'Alger, vegeu Penyal d'Alger
 Al-Djazair , de la badia d'Alger
 Al-Djazair  o Alger , capital i la ciutat més gran d'Algèria
 Djazair-i Bahr-i Safid, eyalat de l'Imperi Otomà arribant a la seva màxima extensió al  quan el formaven les illes de la mar Egea, els territoris de la costa d'Anatòlia i de Grècia i temporalment Xipre, encara que Creta n'estava exclosa